Charadrius sanctaehelenae — вид птиц из семейства ржанковых. Эндемик острова Святой Елены. Впервые птица была упомянута в 1638 году. Объявлена национальной птицей этого острова.

Описание 
Внешний вид подобен Charadrius pecuarius, но зуёк с острова Святой Елены гораздо крупнее этого своего ближайшего родственника.

Охрана 
Угрозу для вида представляют кошки, обыкновенная майна, сведение лесов (по другим данным, от него данный вид, наоборот, выиграл), использование автомобилей вне дорог, аэропорт острова Святой Елены и ветроэнергетика.

Примечания 

Зуйки
Эндемики острова Святой Елены